Pallada ist der Name mehrerer russischer Schiffe:

 die Fregatte Pallada (Schiff, 1833)
 der Geschützte Kreuzer Pallada (Schiff, 1899)
 der Panzerkreuzer Pallada (Schiff, 1906)
 das Segelschulschiff Pallada (Schiff, 1989)